Angelica calloso-serrata är en flockblommig växtart som beskrevs av Takenoshin Nakai. Angelica calloso-serrata ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
calloso-serrata